Сезон 2016/17 был для «Торонто Мейпл Лифс» юбилейным, сотым в НХЛ. По итогам сезона команда заняла восьмое место в Восточной конференции, четвёртое место в Атлантическом дивизионе и смогла выйти в плей-офф со второго места уайлд-кард. В первом раунде «Мейп Лифс» проиграли обладателю Президентского кубка «Вашингтон Кэпиталз» в шести матчах. Нападающий Остон Мэттьюс, набрав 69 (40+29) очков, стал лучшим бомбардиром команды и лучшим бомбардиром и снайпером среди новичков лиги, опередив Патрика Лайне из «Виннипег Джетс» на пять очков и четыре заброшенные шайбы соответственно.

Межсезонье

Регулярный сезон

Плей-офф

Турнирное положение

В конференции

Расписание матчей и результаты

Предсезонные матчи 

Обозначения:

Плей-офф 

Итог серии: победа «Вашингтона» 4—2

Статистика игроков

Регулярный сезон. Все игроки

Плей-офф. Все игроки

Регулярный сезон. Вратари

Плей-офф. Вратари

Состав команды 
Состав команды по окончании сезона.

Изменения в составе

Свободные агенты

Обмены

Драфт отказов

Продление контрактов

Драфт НХЛ

См. также 
 НХЛ в сезоне 2016/2017
 Драфт НХЛ 2016

Примечания 

НХЛ в сезоне 2016/2017
Сезоны «Торонто Мейпл Лифс»
2016 год в хоккее
2017 год в хоккее